Беляускас (Bieliauskas) — литовская фамилия. Женские варианты — фамилия замужней женщины Беляускене (Bieliauskiene), незамужняя фамилия Беляускайте (Bieliauskaitė).

Известные носители 
 Беляускас, Альфонсас (1923—2018) — литовский писатель, журналист, политический деятель, председатель Союза писателей Литвы (1970—1975).
 Беляускас, Валдас — литовский шашист.
 Беляускас, Викинтас (род. 1972) — настоящее имя литовского композитора и дирижёра Викинтаса Балтакаса.
 Беляускас, Владас Юргевич (1917—1983) — хозяйственный, государственный и политический деятель Литовской ССР.
 Беляускене, Наталия Владимировна (род. 1966) — российский кинорежиссёр.
 Беляускас, Феликсас Юргевич (1914—1985) — советский политический и государственный деятель, член КПСС.

См. также 
 Белявский